L'Étrange Histoire du château hanté, un spectacle de Chantal Goya présenté en 1989 ;
 L'Étrange Histoire du château hanté, album studio de Chantal Goya sorti en 1989 ;
 L'Étrange Histoire du château hanté, réédition remaniée de l'album précédent sortie en 2010.